Meierotto ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Meierotto (1671–1717), deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge
 Johann Heinrich Ludwig Meierotto (1742–1800), deutscher Geograph und Pädagoge